Happiness kan syfta på:

 Happiness (film) – en amerikansk film från 1998. Regi och manus av Todd Solondz

Musik 
 Happiness (musikgrupp) – en finländsk rockgrupp

Album
 Happiness (musikalbum) – ett album från 2003 av Her Majesty
 Happiness? – ett album från 1994 av Roger Taylor (Queen)

Sånger
 Happiness (Vanessa Williams-låt) – en singel från 1997 av Vanessa Williams
 Happiness (Elliott Smith-låt) – en singel från 1999 av Elliott Smith
 Happiness (Goldfrapp-låt) – en singel från 2008 av Goldfrapp
 Happiness (låt av The Darkness) – en låt från 2017 av The Darkness